Benjamin Winkler, né le  à Winterthour, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace qui évolue en position de défenseur.

Carrière 

Il met un terme à sa carrière de joueur en mars 2015 et prend des responsabilités dans le mouvement junior élargi du HC Thurgovie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1994-1995 || HC Thurgovie || LNB
|| 27 || 1 || 1 || 2 || 4 || 6 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 1995-1996 || HC Thurgovie || LNB
|| 31 || 4 || 1 || 5 || 28 || 7 || 1 || 0 | 1| || 8
|-
| 1996-1997 || HC Thurgovie || LNB
|| 41 || 1 || 10 || 11 || 26 || 8 || 0 || 2 || 2 || 2
|-
| 1997-1998 || HC Thurgovie || LNB
|| 36 || 3 || 6 || 9 || 34 || 7 || 0 || 1 || 1 || 6
|-
| 1998-1999 || Kloten Flyers || LNA
|| 42 || 2 || 8 || 10 || 14 || 11 || 0 || 4 || 4 || 12
|-
| 1999-2000 || Kloten Flyers || LNA
|| 35 || 4 || 9 || 13 || 22 || || || || ||
|-
| 2000-2001 || Kloten Flyers || LNA
|| 42 || 4 || 17 || 21 || 22 || 8 || 1 || 4 || 5 || 31
|-
| 2001-2002 || HC Davos || LNA
|| 41 || 3 || 10 || 13 || 51 || 16 || 1 || 7 || 8 || 10
|-
| 2002-2003 || HC Davos || LNA
|| 40 || 4 || 8 || 12 || 48 || 17 || 0 || 5 || 5 || 24
|-
| 2003-2004 || HC Davos || LNA
|| 43 || 3 || 10 || 13 || 22 || 6 || 0 || 3 || 3 || 6
|-
| 2004-2005 || HC Davos || LNA
|| 43 || 0 || 8 || 8 || 54 || 15 || 0 || 3 || 3 || 8
|-
| 2005-2006 || HC Davos || LNA
|| 6 || 0 || 0 || 0 || 4 || 6 || 0 || 1 || 1 || 6
|-
| 2006-2007 || HC Davos || LNA
|| 31 || 1 || 8 || 9 || 48 || 19 || 0 || 1 || 1 || 17
|-
| 2007-2008 || HC Davos || LNA
|| 45 || 0 || 3 || 3 || 40 || 13 || 0 || 0 || 0 || 12
|-
| 2008-2009 || Kloten Flyers || LNA
|| 40 || 4 || 7 || 11 || 60 || 14 || 1 || 2 || 3 || 12
|-
| 2009-2010 || Kloten Flyers || LNA
|| 20 || 0 || 4 || 4 || 24 || 10 || 2 || 1 || 3 || 11
|-
| 2010-2011 || Kloten Flyers || LNA
|| 45 || 2 || 2 || 4 || 36 || 17 || 0 || 5 || 5 || 12 
|-
| 2011-2012 || Kloten Flyers || LNA
|| 37 || 0 || 1 || 1 || 28 || 5 || 0 || 0 || 0 || 2   
|-
| 2012-2013 || Rapperswil-Jona Lakers || LNA
|| 29 || 0 || 2 || 2 || 20 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
| 2013-2014 || HC Thurgovie || LNB || 40 || 2 || 13 || 15 || 50 || 4 || 0 || 0 || 0 || 16
|-
| 2014-2015 || HC Thurgovie || LNB || 47|| 0|| 8|| 8|| 46|| 4|| 0|| 0|| 0|| 4

|539||27||97||124||493||158||5||36||41||159

|222||11||39||50||188||36||1||3||4||36

Notes et références 

Naissance en février 1977
Naissance à Winterthour
Joueur international suisse de hockey sur glace
Joueur du HC Thurgovie
Joueur du EHC Kloten
Joueur du HC Davos
Joueur des Rapperswil-Jona Lakers
Défenseur de hockey sur glace